Vigía del Fuerte kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Vigía del Fuerte (ort), Antioquia, 
 Vigía del Fuerte (kommun), Antioquia,